Stati Uniti d'America
Lanesboro – città della Contea di Carroll, Iowa
Lanesboro – città della Contea di Fillmore, Minnesota
Lanesboro – borough della Contea di Susquehanna, Pennsylvania